Olimpiodor de Tebes, escriptor i historiador grecoegipci del 
 Olimpiodor el Vell, filòsof peripatètic grec del 
 Olimpiodor el Jove, filòsof neoplatònic grec del 
 Olimpiodor d'Atenes, general i home d'estat atenenc del 
 Olimpiodor, filòsof platònic del 
 Olimpiodor, filòsof aristotèlic grec del 
 Olimpiodor Diaca, religiós grec del 
 Olimpiodor, fill de Lampó, militar atenenc del